Il doppio del torneo di tennis Open di Zurigo 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Helena Suková e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Pam Shriver 7-6(5), 6-4.

Teste di serie 

 Helena Suková /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (finale)

 Katrina Adams /  Zina Garrison (semifinali)
 Steffi Graf /  Jana Novotná (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1992